Ling Long (chinesisch 玲瓏) steht für:

 Ling Long (Magazin), chinesisches Wochenmagazin für Frauen, erschien von 1931 bis 1937
 Ling Long (Mathematikerin) (* 1970er-Jahre), chinesische Mathematikerin

Siehe auch:
 Ling Long Pagoda, Turm und Teil des International Broadcast Center (IBC) in Chaoyang, Peking, China
 Linglong Tire, chinesischer Reifenhersteller